Партия народной свободы может означать:

 Партия народной свободы (ПАРНАС) — правоцентристская политическая партия в России.
 Партия народной свободы «За Россию без произвола и коррупции» — коалиция внесистемных политических организаций в России в 2010—2012 годах.
 Партия народной свободы — одно из названий Конституционно-демократической партии в Российской Империи (1905—1917).